Sulussuut Kiatteq bezeichnet:
 Sulussuut Kiatteq (Berg, Kialiip Tasiilaa), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sulussuut Kiatteq (Berg, Sipportooq), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland